PPC steht als Abkürzung für:

 Palmisano & Pindel Cartridge, eine Gewehrpatrone, siehe 6 mm PPC
 Partido Popular Cristiano, eine christdemokratische Partei in Peru
 Partit Popular de Catalunya, katalanischer Ableger des Partido Popular (Spanien)
 Pay-per-Click, eine Vergütungsform von Werbeeinblendungen auf Webseiten

 Polypropylencarbonat, ein Polymer
 Positive Peer Culture, ein pädagogischer Ansatz
 PowerPC, eine Hauptprozessor-Architektur
 Precision Pistol Competition, siehe BDMP 1500

 Pretoria Portland Cement, afrikanisches zementproduzierendes Unternehmen
 Public Power Corporation of Greece, staatlicher Energieversorger Griechenlands, siehe Dimosia Epichirisi Ilektrismou
 pour prendre congé, frz. zum Abschied, Vermerk auf Visitenkarten
 Premium Platform Combustion, Plattform-Baukastensystem des VW-Konzerns
 Polyenylphosphatidylcholin, essentielles Phospholipid, gewonnen aus der Sojabohne

Abkürzung